Татья́на Толста́я:
 
 Толстая, Татьяна Константиновна (Котляревская; 1862—1918) — графиня, автор текстов, музыки и исполнитель русских романсов.
 Толстая, Татьяна Львовна (Сухотина-Толстая; 1864—1950) — русская писательница, автор мемуаров.
 Толстая, Татьяна Никитична (род. 1951) — русская писательница, критик, педагог, публицист, журналистка и телеведущая.